Las Fiestas de San Lorenzo corresponden a celebraciones en honor de:

 Las Fiestas de San Lorenzo en Huesca.
 Las Fiestas de San Lorenzo en Madrid.
 Las Fiestas de San Lorenzo en Sevilla.